Tadeusz Kubiak (1923–2018) – polski skrzypek
 Tadeusz Kubiak (1924–1979) –  polski poeta i satyryk
 Tadeusz Kubiak (1930–2004) – polski fotograf, fotoreporter, fotosista